TGS pode ser:
Tokyo Game Show — jogo de vídeo
The Girlie Show with Tracy Jordan — programa ficcional da série de televisão 30 Rock
Transportadora de Gas del Sur

Desambiguações de siglas